Prior je lahko:
 vodja cerkvene priorije
 Prior (priimek)